Ognjenović est un nom de famille des Slaves du Sud, dérivé du prénom . 

Il est notamment porté par : 
 Maja Ognjenović (1984-), joueuse de volley-ball serbe ;
 Mirjana Ognjenović (1953-), handballeuse yougoslave puis croate ;
 Perica Ognjenović (1977-), footballeur serbe ;
 Svetlana Ognjenović (1981-), handballeuse serbe ;
 Vida Ognjenović (1941-), écrivain et diplomate serbe.

Patronyme slave